Hohlsee ist der Name folgender Gewässer:

 Hohlsee (Michelfeld), Waldteich nahe dem Lemberghaus im Gemeindegebiet von Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hohlsee (Weitendorf), See am Rand der Gemeindegemarkung von Seitendorf südlich von Brüel, beide Orte im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern